Липино — название населённых пунктов.

Россия 
 Липино — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Липино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Липино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Липино — село в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Липино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Липино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Липино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Липино — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.